Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet 2002 odbyły się w dniach 14-25 września 2002 roku w Chinach. Wygrała reprezentacja USA, pokonując w finale Rosję. Trzecie miejsce zajęła Australia.

Podział na grupy 

Szesnaście reprezentacji zostało podzielonych na cztery grupy:

Faza grupowa 
 Trzy najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do drugiej rundy.

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Grupa D

Tabela

Wyniki

Druga faza grupowa 
 Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów

Grupa E

Tabela

Wyniki

Grupa F

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Miejsca 5 - 8

Miejsca 9 - 12

Miejsca 13 - 16 

MISTRZ ŚWIATA 2002

Stany Zjednoczone SIÓDMY TYTUŁ

Klasyfikacja ostateczna 

2002 w koszykówce
2002
2002 w Chinach
Koszykówka w Chinach